Santilly pode ser:
 Santilly (Eure-et-Loir) - comuna francesa do departamento de Eure-et-Loir
 Santilly (Saône-et-Loire) - comuna francesa do departamento de Saône-et-Loire

Desambiguações de topônimos